Con Carega ci si può riferire a:
 Gruppo del Carega – gruppo alpino delle Prealpi Venete.
 Cima Carega – montagna principale del Gruppo della Carega.
 Carega – sedia in Dialetto ligure e in Lingua veneta.